323 км, 323-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 населённые пункты
 323 км — разъезд в Казахстане, Карагандинская область, подчинение городской администрации Жезказгана.
 железнодорожные платформы
 323 км — железнодорожная платформа в России, Сасовское направление Московской железной дороги на ветке Рязань — Кустарёвка
 323 км — железнодорожная платформа в России, Северо-западное направление Северной железной дороги на ветке Ярославль — Рыбинск